Forsboom ist der Familienname folgender Personen: